Okręty US Navy o nazwie USS  "Whippet":
 Pierwszy USS "Whippet" (SP-89) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919.
 Drugi USS "Whippet" (IX-129) był zbiornikowcem. W służbie w latach 1944-1946.

Whippet